Кріс Еверт виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Франції 1979, у фіналі перемігши Венді Тернбулл з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (Чемпіонка)
  Вірджинія Вейд (2 коло)
  Діанне Фромгольтц (півфіналістка)
  Венді Тернбулл (фіналістка)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфіналістка)
  Сью Баркер (2 коло)
  Регіна Маршикова (півфіналістка)
  Бетті Стеве (3 коло)
  Міма Яушовець (2 коло)
  Кеті Мей-Тічер (2 коло)
  Розмарі Казалс (1 коло)
  Маріс Крюгер (2 коло)
  Енн Сміт (3 коло)
  Ілана Клосс (2 коло)
 n/a
  Маріта Редондо (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1979 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1979 у жіночому спорті
1979 у французькому спорті